Финал Кубка Англии по футболу 2000 года стал 119-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 20 мая 20 мая 2000 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и закончился со счетом 1:0 в пользу «Челси», который выиграл свой третий кубок в истории.

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Путь к финалу

Ссылки 
 Официальный сайт

2000
Кубок Англии финал
Кубок Англии 2000
Кубок Англии 2000
События 20 мая
Май 2000 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 2000 году
2000 год в Лондоне